Patent steht für:

 Patent, gewerbliches Schutzrecht zur befristeten ausschließenden Nutzung eigener technischer Erfindungen
 im Kaisertum Österreich ein Synonym für Dekret
 Befähigungszeugnis als Offizier, siehe Offizierspatent
 Befähigungszeugnis eines Nautikers oder Schiffsingenieurs (Seepatent)
 Befähigungsurkunde zum Unterrichten an der Primarschule in einigen Deutschschweizer Kantonen, siehe Lehrerseminar #Schweiz
 kantonale Bewilligung zur Ausübung des Berufs eines Rechtsanwalts, siehe Anwaltschaft in der Schweiz
 Jagdpatent, Erlaubnis zur Jagdausübung im Lizenzjagdsystem der Schweiz
 ein besonderes Maschenbild beim Stricken, siehe Stricken #Strickmuster
 eine Art der Wärmebehandlung, siehe Patentieren (Wärmebehandlung)

Siehe auch: